Klok kan avse:

 De kloka – en gammal benämning på människor i det gamla bya- och bondesamhället som ansågs kunna bota sjukdomar
 Du är inte klok, Madicken – en svensk barnfilm från 1979